Amerikai Egyesült Államok
Randsburg (Kalifornia)
Rand (Colorado)
Rand (Nyugat-Virginia)
Rand (Oregon)
Rand (Texas)
egyéb
Dél-afrikai rand